Grabówek ist eine polnische Ortsbezeichnung:

 Grabówek (Gdynia), Stadtteil der kreisfreien Stadt Gdynia, Woiwodschaft Pommern, früher: Grabau, Kreis Neustadt in Westpreußen/Stadtkreis Gdingen (Gotenhafen), (Danzig–)Westpreußen
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Grabówek (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski

 Woiwodschaft Lebus:
 Grabówek (Tuplice), Ort im Powiat Żarski, bis 1945: Klein Grabow, Kreis Sorau, Brandenburg
 Woiwodschaft Masowien:
 Grabówek (Olszewo-Borki), Ort im Powiat Ostrołęcki
 Woiwodschaft Podlachien:
 Grabówek (Stawiski), Ort im Powiat Kolneński